Dit is de wereldranglijst van mei 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 6 mei 2009.

Mannen 05